Jean Casier (1820-1892), Belgisch industrieel en politicus
 Jean Casier (1908-2008), Belgisch baron